Keresztény Községi Párt („Wolff-párt”) – a két világháború között a fővárosi várospolitika legmeghatározóbb pártja
Egységes Községi Polgári Párt – az előbbi riválisának szánt, a Bethlen-kormány által létrehozott „városházi kormánypárt” volt